Das Jennings Bet World Seniors Darts Matchplay 2022 war die erste Austragung des von Modus Darts und Snooker Legends ausgetragenen Senioren-Dartturniers. Es ist Teil der World Seniors Darts Tour 2021/22 und wurde vom 2. bis zum 3. Juli 2022 in der Bonus Arena in Kingston upon Hull ausgetragen.

Gewonnen wurde das Turnier vom Schotten Robert Thornton, welcher sich im Finale gegen den Rekordsieger des eigentlichen World Matchplays Phil Taylor mit 12:10 in der Verlängerung durchsetzen konnte. Damit errang Thornton nach dem Sieg bei der World Seniors Darts Championship 2022 nun seinen zweiten Major-Titel bei der WSDT.

Modus 
Der Modus wurde am 29. Juni 2022 von der WSDT bekanntgegeben und ähnelt dem eigentlichen World Matchplay.

Bei dem im K.-o.-System durchgeführten Turnier mit insgesamt 20 Teilnehmern wurde jede Partie in Legs gespielt. Ein Leg gewann der Spieler, der als erstes genau 501 Punkte warf. Der letzte Wurf eines Legs musste auf ein Doppelfeld erfolgen. Von der Vorrunde bis zum Viertelfinale wurden die Partien im Modus Best of 15 Legs ausgetragen. Die Halbfinale und das Finale wurden im Modus Best of 17 Legs gespielt. Wichtig ist dabei, dass eine Partie mit mindestens zwei Legs Vorsprung gewonnen werden musste. Beim Stand von 10:10 (im Halbfinale und Finale 11:11) wurde jedoch ein Entscheidlungsleg gespielt, das einem Sudden Death entspricht.

Teilnehmer 
Am World Seniors Darts Matchplay nahmen 20 Spieler teil. 17 davon erhielten zuvor eine Wildcard. Außerdem qualifizierte sich der höchstplatzierte noch nicht qualifizierte Spieler in der World Seniors Darts Order of Merit. Die letzten beiden Plätze wurden über zwei Qualifier vergeben, welche am 11. und 12. Juni 2022 ausgetragen wurden. Das angegebene Alter entspricht dem Alter des Spielers zum Turnierbeginn in Jahren.
Wildcards
  Phil Taylor (61)
  Martin Adams (66)
  John Lowe (76)
  Keith Deller (62)
  Ronnie Baxter (61)
  John Part (56)
  Peter Evison (58)
  Larry Butler (64)
  Kevin Painter (54)
  Bob Anderson (74)
  Peter Manley (60)

Wildcards
  Deta Hedman (62)
  Trina Gulliver (52)
  Lisa Ashton (51)
  Terry Jenkins (58)
  Robert Thornton (54)
  Tony O’Shea (61)

WSDT Order of Merit
  Colin McGarry (56)

Qualifier
  Brian Dawson (53)
  Paul Hogan (58)

Preisgeld 
Das Preisgeld verteilte sich laut der WSDT Money List wiefolgt:

Ergebnisse

Übertragung 
International wurde das Turnier in einem kostenpflichtigen Livestream der Live-on-Demand-Plattform 247 TV übertragen. Im Vereinigten Königreich zeigte BT Sport das Turnier. Im deutschsprachigen Raum wurde es von SPORT1 übertragen.

Weblinks 
 Vorbericht auf dartn.de
 Vorbericht auf darts1.de

Einzelnachweise 

Dartveranstaltung 2022
Dartwettbewerb in England
Sportveranstaltung in Kingston upon Hull